Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2019 waren ein Damentennisturnier der Kategorie Premier 5. Sie fanden vom 17. bis 23. Februar 2019 in Dubai statt und wurden auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche fanden in Budapest die Hungarian Ladies Open 2019 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Dubai Duty Free Tennis Championships 2019 fand vom 16. bis 17. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden in zwei Runden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Dubai